Гран-при Кана́ды 2016 года (официально Formula 1 Grand Prix du Canada 2016) — автогонка, седьмой этап чемпионата мира Формулы-1 сезона  года, которая прошла с 10 по 12 июня на автодроме имени Жиля Вильнёва в канадском Монреале. Победителем стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вторым приехал Себастьян Феттель, а третье место занял Валттери Боттас.

Перед Гран-при 
Даниил Квят и Маркус Эрикссон были оштрафованы на три места из-за создания аварий в предыдущей гонке в Монако. Renault подготовила совершенно новое шасси Renault RS16 для Джолиона Палмера после того, как его машина была разбита в Монако.

Поставщик шин Pirelli предложил для этапа три типа резины: мягкие, супермягкие и ультрамягкие. Renault и Haas выбрали радикальные стратегии распределения покрышек — обе команды отказались от резины SuperSoft.

Свободные заезды

Квалификация 

 Примечания
 1.  Даниил Квят и Маркус Эриксон оштрафованы на три позиции на стартовой решётке за инциденты в Монако.
 2.  Кевин Магнуссен из-за разбитого болида в третьем этапе практики начнёт гонку с пит-лейн.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 

 Гран-при Канады 2016 на официальном сайте Формулы-1

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 2016 году